Baixa oder Cidade Baixa steht für:
 Baixa Pombalina, Zentrum der Stadt Lissabon, Portugal
 Cidade Baixa (Porto Alegre), Stadtteil (barrio) von Porto Alegre, Brasilien
 Cidade Baixa (Film), brasilianischer Film von Sérgio Machado aus dem Jahr 2005